"Free" () é o primeiro single do álbum Transform, lançado pela banda de rock alternativo Powerman 5000 em 2003. A canção teve sucesso nas paradas do genêro rock nos Estados Unidos, alcançando o Top 10 da parada Mainstream Rock Tracks.

Faixas

Posições nas paradas musicais 

Singles de 2003
Singles de Powerman 5000